Garguia (‘descendiente de [el mítico sabio] Garga’) es un patronímico indio, y puede referirse a:

 Garguia, autor del pada-patha del Samaveda (principios del I milenio a. C.).
 Garguia, un gramático anterior a Panini (siglo IV a. C.).
 Garguia, un mítico rey de los gandharvas (seres voladores celestiales) nombrado en el Ramaiana 6.92.70 (siglo II a. C.).
 Vrida-Garguia (Garguia el Viejo), astrólogo indio, nombrado en el cap. 13 del Majábharata (siglo II a. C.), autor del Garga-jora.
 Garguia, un gotra (‘linaje’) de brahmanes (casta ortodoxa sacerdotal).